Osoby o tym nazwisku:
 Dietrich Brüggemann – niemiecki reżyser i scenarzysta filmowy
 Ludwig Wilhelm Brüggemann – niemiecki pastor protestancki, pisarz i geograf